

Persone
 Isabelle Coutant-Peyre (1952) – avvocato francese
 Jules Coutant-d'Ivry (1854-1913) – politico francese
 Sébastien Coutant (1978) – schermidore francese

Pagine correlate
 Saint-Coutant